Кампинос ():
 Кампинос (гмина)
 Кампинос (Мазовецкое воеводство)

См. также 
 Кампинос-А